A 26 607-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye legészakibb részén.

A 3-as főút (ezen a szakaszon ma már 3729-es út) egykori tornyosnémeti határátkelőhelyénél húzódó átkötő utak egyike. Kilométer-számozása a szlovák határtól indul, valójában a szlovákiai területen épült határátkelő egykori monstre építményétől dél-délnyugat felé haladó útszakasz. Mai jelentősége minimális; feltehető, hogy jóval több funkciója volt abban az időben, amikor a két szomszédos állam között még határellenőrzés volt. A 26 606-os útba torkollva ér véget, teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 21 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 17.

Jegyzetek 

26607